Cloppenburg steht für:
 Cloppenburg, Stadt in Niedersachsen
 Landkreis Cloppenburg, Landkreis in Niedersachsen

Cloppenburg ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Cloppenburg (1886–1967), deutsch-niederländischer Unternehmer
 Ferdinand Cloppenburg (* 1931), deutscher Politiker und Jurist
 Frederik Cloppenburg, deutscher Ingenieur und Karl-Arnold-Preisträger
 Harro Uwe Cloppenburg (* 1940), deutscher Manager
 James Cloppenburg (1877–1926), deutscher Unternehmer
 James Cloppenburg jr. (1902–1986), deutscher Unternehmer

Siehe auch:
 Peek & Cloppenburg
 Kloppenburg (Begriffsklärung)
 Kloppenborg